Диноршоев — фамилия.

Известные носители 
 Диноршоев, Мусо Диноршоевич (1934-2020) - советский и таджикский философ.

Известные носительницы 
 Диноршоева, Зарина Мусоевна (род. 1968) - востоковед-философ, доктор философских наук.